Višňové může být:
 Višňové – městys v okrese Znojmo
 Višňové (okres Nové Mesto nad Váhom) – obec na Slovensku v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Višňové (okres Revúca) – obec na Slovensku v okrese Revúca
 Višňové (okres Žilina) – obec na Slovensku v okrese Žilina

Podobné názvy 
 Višňová
 Višňov

Externí odkazy